Agrawal ist der Familienname folgender Personen:

 Arun Agrawal (* 1962), Politikwissenschaftler
 Govind P. Agrawal (* 1951), indisch-US-amerikanischer Physiker
 Manakbhai Agrawal (* 1923), indischer Politiker (Congress)
 Manindra Agrawal (* 1966), indischer Mathematiker und Informatiker
 Mukund Lal Agrawal (* 1902), indischer Politiker (Congress)
 Omprakesh Agrawal (1955–1994), indischer Snookerspieler
 Parag Agrawal (* 1984), indisch-US-amerikanischer Technologiemanager; CEO von Twitter
 Rajendra Agrawal (* 1949), indischer Politiker
 Shrikrishna Agrawal (* 1927), indischer Politiker (Congress)

Siehe auch:
 Agraval